Cook Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Cook Farm (Iowa), NRHP-Nr. 79000895
 Cook Farm (Montana), NRHP-Nr. 96000546